Le mot statique peut désigner ou qualifier ce qui est relatif à l'absence de mouvement ou d'état. Il peut être employé dans différents domaines.

Physique
 Électrostatique — Électricité statique
 Mécanique statique
 Statique du point
 Statique du solide
 Statique graphique
 Torseur statique
 Statique des fluides
 Contacteur statique

Informatique
 Typage statique
 Variable statique
 Allocation statique

Autre
 Apnée statique

Articles connexes 
 Quasi statique
 
 Cinématique